Suck It Dry ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe von der Produktionsfirma Evil Angel. Regisseur und einer der männlichen Hauptdarsteller ist Jonni Darkko. Seit 2005 wurden zehn Folgen der Reihe gedreht, die zu den bekanntesten des Genres Blowjob zählt. Es handelt sich um Direct-to-DVD-Produktionen. Es wird oftmals mittels Handkamera aus der Perspektive des Hauptdarstellers gefilmt.

Im Jahr 2011 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Oral Themed Series ausgezeichnet.

Darstellerinnen 
 Suck It Dry 1 (2005): Alektra Blue, Alexandra Quinn, Alexis Malone, Ashley Blue, Calli Cox, Delilah Strong, Flick Shagwell, Flower Tucci, Harmony Rose, Jamie Huxley, Jasmine Byrne, Kaylynn, Keeani Lei, Kianna Dior, Missy Monroe, Naudia Nyce, Taylor Rain, Tiana Lynn, Tiffany Mynx
 Suck It Dry 2 (2006): Adrianna Nicole, Arcadia Davida, Courtney Simpson, Dana Vespoli, Delilah Strong, Hillary Scott, Jasmine Tame, Kelly Wells, Lexi Bardot, Marquetta Jewel, Nadia Styles, Roxy DeVille, Sandra Romain, Sativa Rose, Tory Lane
 Suck It Dry 3 (2007): Jayna Oso, Lacey Duvalle, Marquetta Jewel, Gianna Michaels, Mysti May, Candace Von, Arcadia Davida, Nyomi Marcela, Sasha Grey, Tia Tanaka, Veronica Stone, Vicky Vette, Isabel Ice, Georgia Peach, Candy Manson, Kaci Starr, Lexi Love
 Suck It Dry 4 (2007): Bianca Dagger, Bobbi Bliss, Bobbi Starr, Brianna Love, Dana DeArmond, Havana Ginger, Jenna Haze, Lela Star, Lexi Love, Lorena Sanchez, Lucy Lee, Maya Hills, Mindy Main, Rebeca Linares, Renae Cruz, Riley Shy, Rucca Page, Sativa Rose, Tia Tanaka
 Suck It Dry 5 (2008): Adriana Deville, Angelina Valentine, Cassandra Calogera, Drew Butterfly, Emma Cummings, Eva Angelina, Hannah West, Jessica Bangkok, Kristina Rose, Lana Croft, Lana Violet, Leigh Livingston, Misti Love, Rachel Roxxx, Roxy DeVille, Velicity Von
 Suck It Dry 6 (2009): Allyssa Hall, Asa Akira, Arcadia Davida, Bridgette B, Carolyn Reese, Charley Chase, Daisy Marie, Elli Foxx, Emma Cummings, Holly Sampson, Jenna Haze, Olga Cabaeva, Phoenix Marie, Reena Sky, Sativa Rose, Scarlett Fay, Sindee Jennings, Taylor Kiss
 Suck It Dry 7 (2009): Rebeca Linares, Katie St. Ives, Madison Parker, Gracie Glam, Amia Miley, Harmony Rose, Missy Stone, Yuki Mori, Misty Stone, London Keys, Vanessa Leon, Sara Sloane, Beti Hana, Tanner Mayes, Kya Tropic, Mia Lina, Isis Taylor, Charlotte Vale, Kayla Carrera, Emy Reyes
 Suck It Dry 8 (2010): Jesse Jordan, Delila Darling, Presley Maddox, Mia Lelani, Courtney Cummz, Sea J. Raw, Tanner Mayes, Ruby Rayes, Lily LaBeau, Emy Reyes, Vicki Chase, Bella Moretti, Juelz Ventura, Lea Lexus, Lou Charmelle
 Suck It Dry 9 (2011): Adrianna Luna, Brooklyn Lee, Cassandra Cruz, Chanel Preston, Heather Vahn, Inari Vachs, Lily LaBeau, Lou Charmelle, Madison Ivy, Shay Sights, Tiffany Brookes, Tori Lux, Yuki Mori
 Suck It Dry 10 (2012): Bailey Blue, Kiki D’aire, Sharon Lee, Natasha Nice, Liza del Sierra, Nicole Aniston, Serena Ali, Natasha Vega, Lyla Storm, Anissa Kate, Aleksa Nicole

Auszeichnungen 
 2011: AVN Award – Best Oral Themed Series

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film